H4, H-4 ou H04 peut signifier :

Biologie et médecine 
 Affections de l'appareil lacrymal, d'après la classification internationale des maladies ;
 Escherichia coli O104:H4, une souche entérohémorragique rare de la bactérie Shiga Toxine Escherichia Coli ;
 Histone H4, un composant de la structure de plus haut niveau de l'ADN des cellules eucaryotes ;
 Un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe ;
 Classe ATC H04, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Domaine militaire 
 H4 ⁄ Guale, un sous-marin de la Marine chilienne ;
 Hughes H-4 Hercules (surnommé « Spruce Goose »), un hydravion de transport américain ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de l’United States Navy.

Droit 
 Visa H-4, un visa américain d'immigration délivré aux membres de la famille immédiate (conjoint et enfants de moins de 21 ans) d'un détenteur de visa H-1B.

Électricité 
 H4, une ampoule à double filament pour les automobiles (lampe à incandescence halogène).

Enseignement 
 H4, une abréviation pour le Lycée Henri-IV de Paris.

Informatique et télécommunications 
 <h4>, une balise HTML signifiant Titre de  niveau ;
 Protocole H4 est un protocole de transport Bluetooth des paquets HCI (Host/controller interface) sur la liaison UART (Universal asynchronous receiver/transmitter), physiquement souvent dérivée du RS232.

Transport 
 Aviation
  ;
  ;
 .

Automobile
 Hummer H4, véhicule SUV du constructeur américain Hummer.

Moteur
 H4, un moteur à 4 cylindres en H.

Navigation
 H4, la dernière version du chronomètre de marine développé par John Harrison pour résoudre le problème de la détermination des longitudes en mer.

Routes
  Voie rapide slovène H4 reliant l'A1 à la frontière italienne ;
  Route principale suisse 4 reliant la frontière allemande à Brienzwiler.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres